Municipio de Buford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buford (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Buford (condado de Union, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Buford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.